Napoléon Gourgaud peut faire référence à :
 le baron Napoléon Gourgaud (1823-1879), homme politique français ;
 le baron Napoléon Gourgaud (1881-1944), collectionneur d'art et mécène français, petit-fils du précédent.